San Rocco kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Rocco (ort i Italien, Veneto, Provincia di Verona, lat 45,55, long 11,09), 
 San Rocco (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Mantova), 
 San Rocco (ort i Italien, Veneto, Provincia di Rovigo), 
 San Rocco, Chieti, kommunhuvudort i Roccamontepiano, Abruzzo, Provincia di Chieti, 
 San Rocco (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Udine, 
 San Rocco (ort i Italien, Ligurien), Provincia di Genova, 
 San Rocco, Pistoia, ort, Provincia di Pistoia, 
 San Rocco (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo, lat 44,40, long 7,47), 
 San Rocco (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso), 
 San Rocco (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Reggio Emilia, 
 San Rocco (ort i Italien, Lazio), Provincia di Viterbo, 
 San Rocco (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Bergamo), 
 San Rocco (kommunhuvudort i Italien, Lombardiet, Provincia di Pavia), 
 San Rocco (ort i Italien, Veneto, Provincia di Verona, lat 45,56, long 10,91), 
 San Rocco (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Lecco), 
 San Rocco (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Torino), 
 San Rocco (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo, lat 44,76, long 7,95), 
 San Rocco (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Sondrio),

Kroatien 

 Sveti Rok (ort), Lika, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar